Хуго Юханссон:
 Юханссон, Хуго (1887—1977) — шведский спортсмен-стрелок.
  (1888—1969) — шведский борец.
 Юханссон, Хуго (1900—1983) — премьер-министр Аландских островов (1955—1967).